Schmiedestraße 18 ist die Adresse folgender Objekte

 Schmiedestraße 18 (Hannover), Büro- und Geschäftsgebäude der 1970er Jahre im Zentrum Hannovers
 Schmiedestraße 18 (Ilsenburg), denkmalgeschütztes Gebäude eines Bauernhofes in Ilsenburg im Harz